Абу-ль-Хасан Али ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ади аль-Кураши аль-Басти аль-Каласади (, , Гранадский эмират — , , Тунис) — западноарабский .

Написал «Снятие покрывала с науки цифр губар», «Канон арифметики», «Разъяснение биномиалей», ряд трактатов о разделе наследства. Ал-Каласади сделал попытку ввести в исламскую математику символическую алгебраическую нотацию. Введённая им символика была впоследствии развита Ибн Хамзой.

Примечания

Литература 
 Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. — : Фан, 1967.
 Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII—XVII вв.). — В 3 т. — : Наука, 1983.

Арабские математики